René de Montesson, seigneur de Montesson.

Biographie 
Marié en 1570 à Charlotte Percault, veuve de Claude de Tessé, d'où René, baptisé à Bais en 1582. détenue de paralysie au bourg d'Aron, la dame de Montesson y teste le  et ajoute un codicille à son testament au château de Montesson, en 1604 Au mois de mars 1599, son mari ayant été emprisonné à Laval pour un différend avec un nommé Garault, d'Orléans, elle avait trouvé moyen de lui procurer la liberté en lui faisant passer une corde et s'était de ce fait vue elle-même appréhendée par un prévot, Claude Barbes, dont le zèle excessif fut calmé par une réprimande du connétable de Montmorency.

René de Montesson convola en 1607 avec Renée des Rotours, dame de Chéméré. Il mourut au lieu du Vivier en Cheffes et fut inhumé le  dans l'église de Bais, devant le grand-autel ; sa veuve, décédée l'année suivante au même lieu, eut sa sépulture le 20 octobre en l'église de Bierné.

Voir aussi 
 Château de Montesson

Source 
 

René
Date de naissance non renseignée (XVIe siècle)
Décès en avril 1632